

Personnalités 
Daillon et D'Aillon sont des patronymes désignant plusieurs personnalités.

 Jean d'Aillon (pseudonyme de Jean-Louis Roos), né le , est un écrivain français.

 Jean Daillon, Jehan Daillon, ou Jehan de Daillon, (1423-1482), Comte du Lude en Anjou, chambellan du roi de France Louis XI, gouverneur du Dauphiné, de l'Artois, d'Alençon, et du Perche.

 René de Daillon du Lude (-1600) , évêque de Luçon et de Bayeux.

 Henry de Daillon (1622-1685), marquis d'Illiers, duc du Lude, Pair de France et grand maître de l'artillerie de France.

Toponyme 
Daillon est une localité de la commune de Conthey en Suisse.

Homonymie de patronyme